Wēn est la transcription en hanyu pinyin du caractère chinois 温.

 xian de Wen, une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Sinogramme formé de 12 traits
氵
Homonymie de toponyme